Petrópolis, no Brasil, pode referir-se a:

 Petrópolis, município do estado do Rio de Janeiro

 Bairros
 Petrópolis (Manaus), no Amazonas
 Petrópolis (Natal), no Rio Grande do Norte
 Petrópolis (Porto Alegre), no Rio Grande do Sul
 Petrópolis (Timóteo), em Minas Gerais

 Outros
 Grupo Petrópolis, empresa sediada no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro
 Petrópolis Esporte Clube, clube de futebol sediado no município de Petrópolis, no Rio de Janeiro

Ver também 
 

Desambiguações de topônimos